Der Begriff Atlantica bezeichnet:

 einen hypothetischen Kontinent in der Erdgeschichte; siehe Atlantica (Kontinent)
 eine Gattung der Dolchschnecken (Gastrodontidae); siehe Atlantica (Gattung)